Grimm puede referirse a:

 Hermanos Grimm, lingüistas y autores de cuentos.
 Johann Friedrich Carl Grimm, botánico del s.XVIII.
 Frédéric-Melchior Grimm, ilustrado alemán y francés.
 Grimm, serie de televisión estadounidense transmitida por Universal Channel.
 Grimm, banda musical de folk metal holandesa.